Colette Descombes (1943) – attrice francese
Éric Descombes (1971) – allenatore ed ex calciatore mauritano
Jeanie Descombes (1935) – giocatrice di baseball statunitense
Jeanne Descombes (1870-1966) – fotografa e poetessa svizzera
Jean-Pierre Descombes (1947) – presentatore televisivo francese
Jean-Pierre Descombes (1956) – scultore francese
Pierre Combet-Descombes (1885-1966) – pittore francese
Vincent Descombes (1943) – filosofo francese
Vincent Descombes Sevoie (1984) – saltatore con gli sci francese

en:Descombes